Альбершвенде () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80201.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Angelika Schwarzmann (по результатам выборов 2015 года). Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АНП занимает 17 мест.
 Зелёные занимают 4 места.
 Партия UBL занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга